Dit is een lijst van planetoïden 27301-27400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (27301) - || 2000 AT168|| 6 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27302) - || 2000 AA171|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27303) - || 2000 AT180|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27304) - || 2000 AS196|| 8 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27305) - || 2000 AJ203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27306) - || 2000 AV203|| 10 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27307) - || 2000 AC220|| 8 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (27308) - || 2000 AW229|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27309) - || 2000 AC233|| 4 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27310) - || 2000 AD237|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27311) - || 2000 AO237|| 5 januari 2000 || LONEOS
|-
| (27312) - || 2000 AD240|| 6 januari 2000 || LONEOS
|-
| (27313) - || 2000 AT243|| 7 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27314) - || 2000 AG247|| 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (27315) - || 2000 BC || 16 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (27316) - || 2000 BS3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (27317) - || 2000 BU3 || 27 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (27318) - || 2000 BS9 || 26 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (27319) - || 2000 BV10|| 28 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (27320) - || 2000 BF23|| 30 januari 2000 || CSS
|-
| (27321) - || 2000 CR2 || 4 februari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (27322) - || 2000 CW24|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27323) - || 2000 CG25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27324) - || 2000 CN25|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27325) - || 2000 CB36|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27326) - || 2000 CC37|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27327) - || 2000 CW37|| 3 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27328) - || 2000 CW45|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27329) - || 2000 CA52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27330) - || 2000 CY52|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27331) - || 2000 CE58|| 5 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27332) - || 2000 CE63|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27333) - || 2000 CX85|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27334) - || 2000 CN87|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27335) - || 2000 CL88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27336) - || 2000 CZ88|| 4 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27337) - || 2000 CR90|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27338) - || 2000 CD93|| 6 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27339) - || 2000 CZ94|| 8 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27340) - || 2000 CH97|| 12 februari 2000 || J. M. Roe
|-
| (27341) Fabiomuzzi || 2000 CK7|| 10 februari 2000 || Osservatorio San Vittore
|-
| (27342) - || 2000 CB102|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27343) - || 2000 CT102|| 2 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27344) Vesevlada || 2000 DM2|| 26 februari 2000 || L. Šarounová
|-
| (27345) - || 2000 DC8 || 28 februari 2000 || Spacewatch
|-
| (27346) - || 2000 DN8 || 27 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27347) - || 2000 DN14|| 25 februari 2000 || CSS
|-
| (27348) - || 2000 DX14|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (27349) - || 2000 DS15|| 26 februari 2000 || CSS
|-
| (27350) - || 2000 DA47|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27351) - || 2000 DO73|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27352) - || 2000 DL74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27353) - || 2000 DY74|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27354) - || 2000 DG75|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27355) - || 2000 DB79|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27356) - || 2000 DK88|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27357) - || 2000 DG99|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27358) - || 2000 DX104|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27359) - || 2000 DT106|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27360) - || 2000 DH107|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27361) - || 2000 DJ112|| 29 februari 2000 || LINEAR
|-
| (27362) - || 2000 EO || 2 maart 2000 || N. Brady
|-
| (27363) - || 2000 EX3 || 1 maart 2000 || CSS
|-
| (27364) - || 2000 EJ14|| 3 maart 2000 || A. Boattini, G. Forti
|-
| (27365) - || 2000 EE21|| 3 maart 2000 || CSS
|-
| (27366) - || 2000 EF29|| 4 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27367) - || 2000 ER35|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27368) - || 2000 EW36|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27369) - || 2000 EJ40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27370) - || 2000 EM40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27371) - || 2000 ER40|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27372) - || 2000 EW42|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27373) - || 2000 EM47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27374) - || 2000 ER47|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27375) - || 2000 ER49|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27376) - || 2000 EB50|| 7 maart 2000 || K. Korlević
|-
| (27377) - || 2000 EY54|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (27378) - || 2000 EG55|| 10 maart 2000 || Spacewatch
|-
| (27379) - || 2000 EM58|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27380) - || 2000 EL61|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27381) - || 2000 ES64|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27382) - || 2000 EF65|| 10 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27383) - || 2000 ES79|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27384) - || 2000 ET81|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27385) - || 2000 EC83|| 5 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27386) - || 2000 EO85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27387) - || 2000 ES85|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27388) - || 2000 ET86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27389) - || 2000 EY86|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27390) - || 2000 EC87|| 8 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27391) - || 2000 EU90|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27392) - || 2000 EW90|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27393) - || 2000 EL91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27394) - || 2000 EW91|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27395) - || 2000 EX94|| 9 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27396) Shuji || 2000 EE1|| 13 maart 2000 || A. Nakamura
|-
| (27397) - || 2000 EZ103|| 14 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27398) - || 2000 EN104|| 15 maart 2000 || LINEAR
|-
| (27399) - || 2000 EC106|| 11 maart 2000 || LONEOS
|-
| (27400) - || 2000 EE106|| 11 maart 2000 || LONEOS|}

Planetoïdenlijsten